Elise Lindow-Agnarson – pittrice svedese
 Erlingur Agnarsson – calciatore islandese, attaccante
 Hannes Agnarsson – calciatore faroese, ala
 Ingi Agnarsson – zoologa islandese
 Ruben Agnarsson – giornalista svedese